Denis Gribko (né le  à Minsk en Biélorussie) est un joueur biélorusse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2006 avec l'équipe junior de Minsk dans la Division 2.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||16 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Junior Minsk || Biélorussie 2 ||55 ||5 ||9 ||14 ||115 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||33 ||0 ||0 ||0 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||13 ||1 ||2 ||3 ||10 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || MHC Iounost Minsk || MHL ||29 ||3 ||10 ||13 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2011-2012 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 13 || 0 || 1 || 1 || 12 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| HK Vitebsk || Ekstraliga || 18 || 3 || 5 || 8 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || MHC Iounost Minsk || MHL || 30 || 2 || 5 || 7 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Junior Minsk || Ekstraliga ||36 || 3 || 10 || 13 || 44 || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || HK Iounost Minsk || VHL ||6 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Khimik-SKA Navapolatsk || Ekstraliga ||3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2013-2014 || HK Brest || Ekstraliga ||50 || 10 || 7 || 17 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Vitebsk || Ekstraliga ||39 || 7 || 14 || 21 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga ||7 || 0 || 1 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Vitebsk || Ekstraliga ||25 || 1 || 10 || 11 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Mahiliow || Ekstraliga ||6 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Lida || Ekstraliga ||
|-
| 2018-2019 || HK Mahiliow || Biélorussie 2 ||44 || 8 || 22 || 30 || 30 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || HK Brest || Biélorussie 2 ||33 || 1 || 8 || 9 || 26 || 24 || 2 || 17 || 19 || 8

Références 

Naissance en juin 1990
Joueur biélorusse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace